Stannard steht für:

 Stannard (Vermont), Ort in USA

Stannard ist der Familienname folgender Personen:
 Eliot Stannard (1888–1944), britischer Drehbuchautor
 Eloise Harriet Stannard (1829–1915), englische Malerin
 Ian Stannard (* 1987), britischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 James Stannard (* 1983), australischer Rugbyspieler
 Richard Stannard (* 1974), britischer Triathlet
 Robert Stannard (* 1998), australischer Radrennfahrer
 Russell Stannard (1931–2022), britischer Physiker und Autor